

Cinema
Jane  – cortometraggio muto statunitense del 1914 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
Jane  – film muto statunitense del 1915 diretto da Frank Lloyd
Jane  – film statunitense del 1999 diretto da Theo Caldwell
Jane – film del 2017 diretto da Brett Morgen

Musica
Jane – album di Jane McDonald
Jane  – gruppo musicale tedesco
Jane  – gruppo musicale statunitense
Jane  – gruppo musicale finlandese
 Jane – brano di Ben Folds Five dall'album The Unauthorized Biography of Reinhold Messner
 Jane – brano degli EPMD da Strictly Business
 Jane – brano di Jefferson Starship da Freedom at Point Zero
 Jane – brano di Loved Ones da Keep Your Heart

Altro
Jane  – nome proprio di persona femminile, ipocoristico inglese di Giovanna
Jane  – serie televisiva britannica trasmessa dal 1982 al 1984
Jane  – rivista statunitense pubblicata dal 1997 al 2007
Jane  – la protagonista dell'omonimo fumetto britannico pubblicato dal 1932 al 1959
Jane Porter  – personaggio delle avventure di Tarzan
Jane – software da ufficio per home computer del 1984-1985